Brian Baker (gitarist) (1965), Amerikaans gitarist
 Brian Baker (tennisser) (1985), Amerikaans tennisser